Evangelical Lutheran Church steht für:
 englisch für Evangelisch-Lutherische Kirche(n)
 Evangelical Lutheran Church in America
 Evangelical Lutheran Church in Canada
 Evangelical Lutheran Church (Vereinigte Staaten), lutherische Kirche, die zwischen 1917 und 1960 bestand

Siehe auch:

 Evangelisch-Lutherische Kirche